

Новий Ґай — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Новий Ґай — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства